Sezon 1934/1935 był 60. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

M = rozegrane mecze; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; RB = stosunek bramek zdobytych do bramek straconych; Pkt = punkty

Sezony piłki nożnej w Anglii
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej
1934 w Wielkiej Brytanii
1935 w Wielkiej Brytanii

en:1934–35 in English football
no:Engelsk 1. divisjon 1934–35